Villarmentero puede referirse a:

Villarmentero de Esgueva: localidad de la provincia de Valladolid; 

Villarmentero de Campos: localidad de la provincia de Palencia; o

Villarmentero: localidad de la provincia de Burgos, perteneciente al municipio de Las Quintanillas.